Сургай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сургай, Анастасия (род. 1990) — казахстанская кёрлингистка.
 Сургай, Николай Сафонович (1933—2009) — директор Государственного института угольной промышленности «УкрНИИпроект», Герой Украины.